Leon III Izauryjczyk – cesarz wschodniorzymski 717–741
 Leon III – papież 795–816